Gonzalo Fernández de Burgos (-915), Conde de Castela (c.909 - 915) e de Burgos (c.899 - 915).
Gonzalo Fernández de Córdova (1453-1515), um nobre, político e militar castelhano.
Gonzalo Fernández de Oviedo (1478 – 1557), um historiador e escritor espanhol.